Кіча Антон Владиславович (нар. 1990) — український футболіст, лівий півзахисник клубу «Чорноморець».
 Кіча Андрій Володимирович (нар. 1980) — український хокейний арбітр, лайнсмен. Арбітр міжнародної категорії.